|-
| 180801 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180802 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180803 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180804 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180805 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180806 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180807 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180808 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180809 - ||  || 9 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180810 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180811 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180812 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180813 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180814 - ||  || 14 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180815 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180816 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180817 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180818 - ||  || 30 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180819 - ||  || 30 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180820 - ||  || 17 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180821 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180822 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180823 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180824 - ||  || 2 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 180825 ||  || 2 aprilie 2005 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 180826 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180827 - ||  || 2 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180828 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180829 - ||  || 5 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180830 - ||  || 5 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180831 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180832 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180833 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180834 - ||  || 6 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180835 - ||  || 9 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 180836 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180837 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180838 - ||  || 5 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180839 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180840 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180841 - ||  || 5 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180842 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180843 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180844 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180845 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180846 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180847 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180848 - ||  || 13 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180849 - ||  || 13 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180850 - ||  || 13 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180851 - ||  || 14 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180852 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180853 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180854 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180855 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 180856 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180857 Hofigéza ||  || 28 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 180858 - ||  || 30 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180859 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180860 - ||  || 4 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180861 - ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180862 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180863 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180864 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180865 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180866 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180867 - ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180868 - ||  || 8 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180869 - ||  || 8 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180870 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180871 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180872 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180873 - ||  || 8 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180874 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180875 - ||  || 8 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180876 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180877 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180878 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180879 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180880 - ||  || 9 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180881 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180882 - ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180883 - ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180884 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180885 - ||  || 11 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180886 - ||  || 11 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180887 - ||  || 11 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180888 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180889 - ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180890 - ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180891 - ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180892 - ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180893 - ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180894 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180895 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180896 - ||  || 8 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180897 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180898 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180899 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180900 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-